U21-Europamästerskapet i fotboll 2019 var det 22:a U21-Europamästerskapet i fotboll, arrangerat av Uefa, och spelades i Italien och San Marino mellan den 16 och 30 juni 2019. Uefa tilldelade Italien och medarrangören San Marino mästerskapet vid ett möte den 9 december 2016. Detta var andra gången som U21-Europamästerskap innehöll 12 lag. Mästerskapet vanns av  som i finalen besegrade  med 2–1.

Kvalspel

Kvalificerade nationer

 
 
 
 
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

Referenser 

Fotbollsåret 2019
2019 i Italien
2019 i San Marino
Internationella fotbollstävlingar i Italien
Internationella fotbollstävlingar i San Marino